Valeriu Moldovan este numele mai multor persoane:

 Valeriu A. Moldovan - luptător pentru drepturile românilor din Transilvania în timpul regimului austro-ungar, publicist, avocat, profesor universitar la Facultatea de Drept din Cluj, deputat, membru al Partidului Național-Țărănesc.
 Valeriu Moldovan - proprietar de tâmplărie în Bistrița care a salvat evrei în timpul Holocaustului, distins cu titlul de "Drept între popoare".